Botvinik je priimek več oseb:
 Aron Solomonovič Botvinik, sovjetski general
 Mihail Botvinik, ruski šahovski velemojster

Ruski priimki
Judovski priimki